

Pessoas
Eve Merriam
William Merriam Burton

Localidades

Merriam (Kansas)

Desambiguação